Molacillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Molacillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Molacillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar